Central Fife steht für:

 Central Fife (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Central Fife (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus